Kapica je lahko:

 kapica (reticulum) - del želodca (predželodec) pri prežvekovalcih, tesno povezan z vampom, omogoča prehod hrane nazaj v ustno votlino
 socialna kapica
 želodova kapica
 Kapica (priimek)

Glej tudi: kapa, kapuca, kapucinski red, kapucinka itd.